Эргодическая мера — в теории динамических систем инвариантная мера , не представимая в виде комбинации нескольких различных инвариантных мер, то есть, если некоторое инвариантное множество  имеет положительную меру , то мера его дополнения равна нулю .

Примеры 
 Рассмотрим динамическую систему: . У неё есть три неподвижные точки:
 и три соответствующие им эргодических меры .
 Рассмотрим динамическую систему, проходящую периодическую траекторию — цикл .
Эргодическая мера имеет вид: .

См. также 
 Эргодичность

Примечания

Литература 
 

Динамические системы
Теория вероятностей
Теория меры